Paarbildung bezeichnet:
 Paarbildung (Biologie), in der Biologie die Bildung einer längerfristigen Verbindung von zwei Geschlechtspartnern
 Paarbildung (Physik), in der Physik die Bildung eines Teilchen-Antiteilchen-Paares 
 in der Mathematik die Bildung von geordneten Paaren
 im Rahmen des Entity-Relationship-Modells eine Ausprägung einer Beziehung

Siehe auch:
 Paarung